A 007, dalla Russia con amore (From Russia with Love) – romanzo di Ian Fleming del 1957
A 007, dalla Russia con amore (From Russia with Love) – film del 1963 diretto da Terence Young
Dalla Russia con amore (007: From Russia with Love) – videogioco del 2005
From Russia with Love – album dei Cold War del 2004
From Russia with Love – album di Helmut Lotti del 2004
From Russia with Love – album di Tori Amos del 2010
From Russia with Love – reality show olandese